(ou ) est le nom d'une chanson d'origine anglaise, parfois appelée Foggy, Foggy Dew (la rosée brumeuse), publiée autour de 1815. Il en existe de nombreuses versions : Cecil Sharp en a rassemblé à lui seul huit versions. Burl Ives, qui a popularisé la chanson aux États-Unis dans les années 1940, a prétendu qu'une version datait de l'Amérique coloniale. Ives a été emprisonné à Mona dans l'Utah, pour l'avoir chantée en public.

Paroles 
" When I was a bachelor, I liv'd all alone
I worked at the weaver's trade
And the only, only thing that I ever did wrong
Was to woo a fair young maid.
I wooed her in the wintertime
And in the summer, too
And the only, only thing that I did that was wrong
Was to keep her from the foggy, foggy dew.

One night she came to my bedside
When I was fast asleep.
She laid her head upon my bed
And she began to weep.
She sighed, she cried, she damn near died
She said what shall I do?
So I hauled her into bed and covered up her head
Just to keep her from the foggy foggy dew.

So, I am a bachelor, I live with my son
and we work at the weaver's trade.
And every single time that I look into his eyes
He reminds me of that fair young maid.
He reminds me of the wintertime
And of the summer, too,
And of the many, many times that I held her in my arms
Just to keep her from the foggy, foggy, dew. "

Version irlandaise 
Le début d'une version irlandaise de la même chanson commence par

" When I was a bachelor, airy and young, I followed the roving trade,
And the only harm that ever I did was courting a servant maid.
I courted her all summer long, and part of the winter, too
And many's the time I rolled my love all over the foggy dew. "

Notes et références

Liens externes 
 video de The Foggy Dew.
 
 

Chanson britannique
Chanson en anglais
Chanson interprétée par Alan Stivell
Chanson interprétée par Burl Ives
Arts textiles dans la mythologie et le folklore